Ляхи — назва слов'янського племені, згадувана в «Повісті врем'яних літ», пізніше українська традиційна назва поляків, інколи лише шляхти Речі Посполитої незалежно від національності.

Топонім

Ляхи — село, Пружанська сільська рада, Пружанський район, Берестейська область.
 Ляхи — село, Шапечинська сільська рада, Вітебський район, Вітебська область.
 Ляхи — село, Сорочинська сільська рада, Ушацький район, Вітебська область.
 Ляхи — село, Хотеньчицька сільська рада, Вілейський район, Мінська область.
 Ляхи — село, Горанська сільська рада, Мінський район, Мінська область.
 Ляхи — село, Леоновицька сільська рада, Несвізький район, Мінська область.
 Ляхи — село, Веремейська сільська рада, Чериковський район, Могильовська область.

Ляхи — село, гміна Нарва, Гайнівський повіт, Підляське воєводство.
 Перкі-Ляхи — село, гміна Соколи, Високомазовецький повіт, Підляське воєводство.

Ляхи — село, Ляховське сільське поселення, Меленківський район, Владимирська область.

Ляхи — колишня назва села Кучурган, Великомихайлівська селищна громада, Роздільнянський район, Одеська область.

Див. також 
 Поляки (значення)
 Ляхівці (значення)
 Ляхів
 Лях (прізвище)